Olympe était une association loi de 1901 (de droit français) disparue en 2016 à cause de difficultés financières dont le principal objectif était d'œuvrer pour une meilleure accessibilité aux nouvelles technologies de l'information à travers le monde. Acteur majeur dans de nombreux domaines, le réseau Olympe tentait de réduire la fracture numérique en s'engageant sur un double niveau d'action : accessibilité aux moyens de communication et d'information et accessibilité aux moyens de publication et de diffusion.

Les principes du réseau 

Les principes fondateurs du réseau Olympe sont les suivants :

 Soutien à l'accessibilité aux nouvelles technologies de l'information à travers le monde
 Soutien à la publication libre, gratuite et anonyme des données
 Soutien à la liberté d'expression affranchie des contraintes sociales, commerciales ou politiques.
 Soutien à la perspective d'un Internet humaniste permettant l'expression de la diversité.
 Soutien à l'utilisation et à l'expansion du logiciel libre.

Historique 

L'association Olympe a été fondée par Samuel Hassine et Yann Autissier à la fin de l'année 2006 afin de permettre initialement aux internautes qui le désirent de publier leurs pages Web et leurs documents en toute simplicité en créant un service d'hébergement gratuit. Elle diversifie ensuite ses actions conformément à ses principes fondateurs : formations, conférences, installations... L'association est aussi présente dans le monde du logiciel libre et adhère à l'APRIL en 2009 puis à l'AFUL en 2010.

Le , à la suite de l'échec d'une campagne de financement participatif visant à sauver l'association en difficultés financières en rassemblant 40 000 euros, les services de l'association sont fermés.

Actions et services 

Le service d'hébergement de sites Internet Olympe était au moment de sa fermeture la , notamment grâce à une version mise à jour de sa plateforme d'hébergement sortie le . L'association gérait également un centre de réflexion sur la fracture numérique et les enjeux des disparités technologiques à travers le monde. Elle dispensait des formations aux organismes à but non lucratif la plupart du temps bénévolement et intervenait régulièrement lors de conférences .

Des projets étaient au moment de la fermeture encore en cours de développement, notamment la première base de données francophone de hameçonnage à grande échelle et une régie publicitaire associative proposant à des annonceurs aux moyens limités un réseau d'éditeurs bénévoles acceptant d'afficher une publicité à but non lucratif.

L'association Olympe a été l'un des premiers miroirs de WikiLeaks en France. Elle comptait le  lors de la fermeture plus de 90 000 utilisateurs, avec plus de 70 000 sites Internet hébergés.

Notes et références

Liens externes 

  Portail de l'association

Hébergeur web
Aide humanitaire
Association ou organisme lié au logiciel libre en France